„То ли ещё будет...“ е четвъртият студиен албум на руската певица Алла Пугачова. В албума има само една песен – „Улетай, туча“, останалите вече са издадени на сингли или на сглобяеми записи. Албумът е издаден в края на 1980 г. в СССР от фирма „Мелодия“, а през 1981 г. в Чехословакия излиза специализирано издание на записа.

Списък на песните

Източници 

Цитирани източници

Външни препратки 
 То ли ещё будет...  в сайта Discogs

Албуми на Алла Пугачова
Музикални албуми от 1980 година